Municipio de Merton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Merton (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Merton (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.